Вест Парк има више значења:
 Вест Парк (Калифорнија)
 Вест Парк (Флорида)